Csehország
 Klenovice, település a Tábori járásban
 Klenovice na Hané, település a Prostějovi járásban
 Klenovice, Mičovice településrésze a Prachaticei járásban
 Klenovice, Milešov településrésze a Příbrami járásban
 Klenovice, Všeruby településrésze a Észak-plzeňi járásban